Красноармейский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Кизлярском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Имени Жданова.

Населённые пункты 
На территории сельсовета находятся населённые пункты:
 село Имени Жданова
 село Красный Восход
 село Имени Шаумяна
 село Рыбалко
 село Заречное
 село Опытное Поле

Население

История 
Сельсовет был создан в 1953 году и первоначально объединял сельскохозяйственные артели: «имени Красной Армии» (ныне село Имени Жданова), «Победа» (село Имени Кирова), «Красный Восход» (ныне село Красный Восход) и «имени Шаумяна» (село Имени Шаумяна).

Ссылки 
Сельсовет на сайте районной администрации

Примечания 

Муниципальные образования Кизлярского района
Сельские поселения Дагестана